El término Ejército de Bosnia y Herzegovina puede referirse a:

 Ejército de la República de Bosnia y Herzegovina - Ejército creado en 1991 y que duró hasta el 2006, tras su fusión con el Vojska Republike Srpske (VRS), el Hrvatsko Vijeće Obrane (HVO) y éste.

 Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina - Fuerza militar surgida desde el año 2006, tras la fusión del Armija Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), el Hrvatsko Vijeće Obrane (HVO) y el Vojska Republike Srpske (VRS), actual sucesor legal de los anteriores y el actual cuerpo armado de Bosnia y Herzegovina. 

Fuerzas armadas de Bosnia y Herzegovina